Tuvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuvattentjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708479-144833), sjö i Krokoms kommun, 
Tuvattentjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708588-144378), sjö i Krokoms kommun,  (8,42 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn